Суперкубок Казахстана по футболу 2017 () — 10-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 4 марта 2017 года на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2016 и обладатель Кубка Казахстана сезона 2016 — «Астана» и вице-чемпион чемпионата Казахстана сезона 2016 — «Кайрат».

Проведение матча 
Проведение матча за Суперкубок 2017 стало возможно благодаря изменениям в регламенте турнира, согласно которым в случае, если Кубок и чемпионат выигрывает одна команда, то соперником в игре за Суперкубок становится вице-чемпион предшествующего сезона. Таким образом не повторилась судьба Суперкубка 2009, который не проводился ввиду того, что «Актобе» выиграл и чемпионат и Кубок 2008 года.

Ход матча 
В первом тайме взятия ворот зафиксировано не было. Во второй половине встречи номинальные гости сумели выйти вперёд ударом Сезара Арсо, а окончательный итог был поставлен на третьей добавленной минуте Исламбеком Куатом.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2016
 Кубок Казахстана по футболу 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Казахстана

Футбол в Казахстане в 2017 году
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2017 года
События 4 марта
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017